Joinville (Brasile)  – città brasiliana dello stato di Santa Catarina
 Joinville (Francia)  – comune francese del dipartimento dell'Alta Marna
Joinville  – nobile famiglia francese cui appartenne, tra gli altri, Jean de Joinville. Ebbe propaggini anche in Italia meridionale, al seguito di Carlo I d'Angiò
 Joinville-le-Pont  – comune francese del dipartimento della Valle della Marna
 Arcipelago di Joinville  – arcipelago dell'Oceano Antartico
 Isola Joinville – Isola principale dell'omonimo arcipelago
 Port-Joinville  – località del comune francese di L'Île-d'Yeu del dipartimento della Vandea